Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Spanien nahm zum zweiten Mal nach 1997 an einer EM-Endrunde teil.

Qualifikation 
Spanien wurde für die Qualifikation in Gruppe 2 gelost und traf dabei auf Deutschland, Rumänien, die Schweiz und die Türkei sowie erstmals auf Kasachstan. Spanien gewann das Auftaktspiel in der Türkei mit 10:1 und übernahm die Tabellenführung, die dann auch beim Heimspiel gegen Deutschland durch ein 2:2 gehalten wurde. Durch die Niederlage im Rückspiel verloren die Spanierinnen aber die Tabellenführung und mussten nach der 3:4-Niederlage in der Schweiz auch um den Relegationsplatz bangen. Da aber die Schweizerinnen in Rumänien und Kasachstan verloren, konnten die Spanierinnen als schlechtester Gruppenzweiter die Playoff-Spiele erreichen. Hier trafen sie auf Schottland und konnten beim Hinspiel in Schottland mit einem 1:1 eine günstige Ausgangslage für das Rückspiel in Spanien erreichen. Dieses endete nach 90 Minuten ebenfalls 1:1, so dass es in die Verlängerung ging. In dieser konnte zunächst Kim Little die Schottinen in der 98. Minute in Führung bringen. Silvia Meseguer gelang in der 113. Minute der Ausgleich, der aber auf Grund der Auswärtstorregel noch nicht zur Qualifikation gereicht hätte. In der 119. Minute konnte die schottische Torhüterin Gemma Fay einen Strafstoß von Verónica Boquete halten, aber in der 2. Minute der Nachspielzeit der Verlängerung gelang dieser noch der Siegtreffer, der die Qualifikation sicherte. Verónica Boquete war mit 11 Toren auch die beste spanische Torschützin und belegte mit zwei anderen Spielerinnen Platz 2 der Torschützinnenliste.

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppenphase

Relegation

Vorbereitung  
In der Vorbereitung auf die EM wurde ein Testspiel bestritten:

Aufgebot 

Am 30. Juni 2013 wurde der Kader benannt. Bis auf  Virginia Torrecilla und Alexia Putellas, die erst am 28. Juni beim 2:2 gegen Dänemark ihr erstes Länderspiel machten, wurden Spielerinnen berücksichtigt, die auch schon in den Qualifikationsspielen eingesetzt wurden.

Quelle:sefutbol.com

EM-Endrunde 
Spanien traf in der Vorrundengruppe C auf England sowie wie 1997 auf Frankreich und Russland.

Spanien gewann das Auftaktspiel gegen England durch ein Tor in der Nachspielzeit, verlor dann gegen Frankreich und erreichte durch ein 1:1 gegen Russland als Gruppenzweiter das Viertelfinale. Dort kam es zur Begegnung mit Norwegen, gegen das Spanien in den bisherigen zwei Spielen immer verloren hat und auch diesmal nicht gewinnen konnte.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Einzelnachweise

Weblinks 
 uefa.com: Informationen zum Team

Spanien
2013